Die Abkürzungen OOH oder OoH stehen für:
 Occupational Outlook Handbook, zweijährlich veröffentlichte Publikation des U.S. Bureau of Labor Statistics
 Out of Home, Werbung im öffentlichen Raum, siehe Außenwerbung

OOH